Окружная автодорога — полукольцевая автомагистраль, построенная в обход Коминтерновского и Советского районов Воронежа, соединяющая направления Воронеж — Москва () и Воронеж — Курск (). Длина 12,5 км. На всей протяжённости проходит в городской черте.

Общие сведения 
Ширина дороги от 8 метров (2 полосы) до 30 м (6 полос). Имеет три разных по исполнению участка: северный (севернее кольца близ ул. 9 января, Коминтерновский район) центральный (от кольца до Юго-Западного кладбища) и южный (южнее Юго-Западного кладбища, Советский район). Северный участок проходит по улице Антонова-Овсеенко, не имеет разделительного барьера, все перекрёстки улиц выполнены в одноуровневом исполнении и имеет 6 полос для движения. Южный участок на большей части имеет разделительный барьер. Утром и вечером часто бывает перегружена на центральном участке из-за большого потока транспорта из Северного в Юго-Западный и из-за разрушающегося покрытия. Имеет выходы к микрорайонам Воронежа Подгорное, Придонской, Подклетное. На пересечениях с улицами Бульвар Победы, Лизюкова, Хользунова, 45-й Стрелковой Дивизии, 9 Января, Холмистая имеется светофорное регулирование. Заканчивается в районе проспекта Патриотов.

Перспектива 
По генеральному плану Воронежа трасса до 2020 года будет реконструирована. Южная часть трассы (длиной около 15 км) пройдет по новому Южному мосту, который соединит дорогу с обходом города Воронежа. Северная часть должна быть соединена с железнодорожным мостом через Воронежское водохранилище, по которому должно быть пущено автомобильное движение в Отрожку, её длина составит около 10 км. Развязки в двух направлениях уже построены.

Ко дню 425-летия города Воронежа северный участок окружной в июле 2011 года начали расширять до 6-рядного. Торжественная сдача его в эксплуатацию произошла 15 ноября 2013 года.

См. также 
 Обход города Воронежа

Примечания 

Транспортные здания и сооружения Воронежа